Ауротиоглюкоза — соль одновалентного золота и тиоглюкозы, желтые кристаллы со слабым меркаптаноподобным запахом, растворимые в воде (растворы разлагаются), слаборастворимые в пропиленгликоле, нерастворимы в хлороформе и ацетоне.

Синтез и свойства 
Ауротиоглюкоза синтезируется обменной реакцией бромида золота и тиоглюкозы, синтез проводят добавлением водного раствора бромида золота к водному раствору тиоглюкозы, насыщенному диоксидом серы c дальнейшим нагревом; ауротиоглюкозу высаждают из реакционной смеси этанолом
.

Связь сера-золото в ауротиоглюкозе носит неионный характер, предполагается, что ауротиоглюкоза в водных растворах существует в виде полимера, в котором тиоглюкозные звенья сшиты двухкоординированными серой атомами золота:
 

Водные растворы ауротиоглюкозы нестабильны, в физиологических условиях она разлагается, при этом наблюдается диспропорционирование с образованием металлического золота и окислением меркаптогруппы тиоглюкозы до соответствующей сульфиновой кислоты.

Применение

В медицине 
Ауротиоглюкоза, наряду с другими препаратами золота (ауранофином и ауротиомалатом натрия), применяется в терапии ревматоидного артрита в качестве препарата второй линии.

Ауротиоглюкоза вводится внутримышечно, ввиду нестабильности её водных растворов — в виде масляной суспензии. Суммарная доза препарата на курс для детей старше 12 лет и взрослых — 0,8—1 г, препарат вводят 1 раз в неделю. Пиковые концентрации в плазме крови достигаются в течение 2—6 часов после инъекции, большая часть препарата (95 %) связывается белками плазмы. После введения первой дозы в 50 мг период полувыведения колеблется от 3 до 27 дней, увеличиваясь в течение курса лечения (14—40 дней после третьей дозы). Терапевтический эффект не коррелирует с уровнем препарата в плазме, а зависит от кумулятивной дозы.

При терапии возоможны побочные реакции со стороны слизистых оболочек (зуд, стоматиты) и различные формы дерматитов. В некотрорых случаях возможна протеинурия, в редких случаях — лейкопения, тромбоцитопения и апластическая анемия.

В терапии ревматоидных артритов также используется структурный аналог ауротиоглюкозы — ауранофин, который представляет собой комплекс тетраацетилауротиоглюкозы с триэтилфосфином и, в отличие от ауротиоглюкозы, применяется перорально:
 

В настоящее время значение золотосодержащих в терапии артритов снизилось из-за присущих им побочных эффектов и распространения терапии метотрексатом.

В экспериментальной биологии 
Ауротиоглюкоза вызывает у мышей гиперфагию и применялась в экспериментальной биологии как препарат для получения экспериментальной модели гипоталамического ожирения.

Эффект был обнаружен в 1949 году при проверке токсичности ауротиоглюкозы как возможного препарата для терапии артритов: оказалось, что у некоторой части мышей, выживших после введения им полулетальной дозы (LD50) ауротиоглюкозы развивается чрезвычайно сильное ожирение. Пищевое поведение таких мышей — характеризовавшееся гиперфагией, то есть отсутствием торможения при физиологическом насыщении — было подобным поведению крыс с поврежденной вентромедиальной областью гипоталамуса.

В дальнейшем было обнаружено, что ауротиоглюкоза вызывает повреждение гипоталамуса, включая вентромедиальные гипоталамические ядра, ответственные за восприятие сигналов насыщения — то есть возникающее ожирение является химически индуцированным гипоталамическим ожирением. Радиографические исследования с использованием 198Au и 35S в качестве изотопных меток подтвердили повышенные концентрации золота в пораженных участках мозга, при этом распределения концентрации 198Au и 35S; предполагается, что избирательность действия ауротиоглюкозы связана с присутствием в поражаемых клетках ферментов, высвобождающих из неё цитотоксичные ионы золота.

Литература 
 O’Neil, M.J. (ed.). The Merck Index — An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th Edition, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2001., p. 153

Примечания 

Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства
Органические соединения золота
Тиолы